Le Sonnet 72 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : O Leaſt the world ſhould taske you to recite,
 What merit liu'd in me that you ſhould loue
After my death(deare loue)for get me quite,
For you in me can nothing worthy proue.
Vnleſſe you would deuiſe ſome vertuous lye,
To doe more for me then mine owne deſert,
And hang more praiſe vpon deceaſed I,
Then nigard truth would willingly impart:
O leaſt your true loue may ſeeme falce in this,
That you for loue ſpeake well of me vntrue,
My name be buried where my body is,
And liue no more to ſhame nor me,nor you.
   For I am ſhamd by that which I bring forth,
   And ſo ſhould you,to loue things nothing worth.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

072